Gminy w USA:
 Wishart (ang. Wishart Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 Wishart (ang. Wishart Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson